La Sede titular de La Imperial es una diócesis titular católica creada por Juan Pablo II en 2000. La sede permanece vacante desde el 28 de octubre de 2021, fecha en que su último titular, Pedro Ossandón, fue nombrado nombrado obispo castrense de Chile.

Historia 
La diócesis de La Imperial fue erigida el 22 de mayo de 1563, por el papa Pío IV. En 1603, la diócesis fue suprimida para establecer la diócesis (actual arquidiócesis) de Concepción. En 2000, Juan Pablo II restauró La Imperial como una sede titular y nombró a Ricardo Ezzati primer obispo titular.

Episcopologio

Referencias 

La Imperial
Arquidiócesis de la Santísima Concepción